Kern puede hacer referencia a:

 Kern (soldado), un tipo de soldado medieval irlandés:

Christophe Kern, ciclista francés;
Jerome David Kern, compositor estadounidense;
Friedrich Kern, botánico alemán;
Condado de Kern, condado de California;
Río Kern, río californiano.